Bengt Söderström kan avse

 Bengt Söderström (konstnär) (1911–2002)
 Bengt Söderström (mikrobiolog) (född 1946)
 Bengt Söderström (rallyförare) (1933–2002)